Namakzar (perz. نمکزار) se može odnositi na:
 Namakzar, slano jezero na istoku Irana
 Namakzar-e Abarku, slano jezero između Farsa i Jazdske pokrajine
 Namakzar (Faraška pokrajina), jezerska kotlina u Afganistanu
 Namakzar-e Lut-e Šahdad, kotlina u Kermanskoj pokrajini
 Namakzar-e Nalak, naselje u Sistanu i Beludžistanu
 Namakzar-e Sehlabad, kotlina u Južnom Horasanu
 Namakzar-e Vašan, slana močvara u Sistanu i Beludžistanu
 Čah-e Namakzar, naselje u Južnom Horasanu
 Čeng-e Namakzar, planina u Južnom Horasanu
 Dagal-e Namakzar, jezerska kotlina u Afganistanu
 Kale-je Namakzar, planina između Južnog Horasana i Jazdske pokrajine
 Kalut-e Namakzar, planina u Kermanskoj pokrajini
 Kuh-e Čonge-je Namakzar, planina u Južnom Horasanu
 Rud-e Namakzar (Dak-e Džangal Araki), rijeka u Južnom Horasanu i Jazdskoj pokrajini
 Rud-e Namakzar (Farah), pritok Faraha u Afganistanu
 Rud-e Namakzar (Kaen), rijeka u Južnom Horasanu
 Rud-e Namakzar (Nirmuška pokrajina), rijeka u Afganistanu